Szabasówka (rzeka)
 szabasówka (szkoła)